Asteri (os)
 Biografies:
 Asteri d'Amàsia, bisbe d'Amàsia al Pont
 Asteri de Capadòcia, religiós capadoci 
 Asteri d'Escitòpolis, escriptor eclesiàstic esmentat per Sant Jerònim
 Turci Ruf Apronià Asteri, cònsol romà
 Asteri de Creta, rei de Creta.
 Asteri (patriarca)
 Asteri el Sofista
 Asteri (comes Hispaniarum)